Alibertis kan som auktorsförkortning betyda:

 Antoine Alibertis
 Chryssoula Alibertis

Robotskapade auktorsförkortningar